La Triumph TR3A est un modèle d'automobile britannique de type roadster produite par le constructeur Triumph à partir de sa TR3 de 1957 à 1962.

Historique
En 1957 naît la TR3A (nom jamais officiel) qui se caractérise par une large grille en aluminium encadrant les clignotants, des poignées de porte et le coffre. Les phares sont légèrement plus petits et plus encastrés. Des joncs chromés remplacent les joncs noirs placés entre les ailes et la coque. La puissance du moteur passe de .
La TR3 est la première série des Triumph à avoir des freins à disque de série qui lui apporta une capacité de freinage bien supérieure à celle qui se faisait à l'époque. 

De nos jours, la TR3A est très présente sur les courses de véhicules d'époque et vintage. La TR3A, malgré ses  d'âge, est toujours présente dans les courses de SCCA (Sports Car Club of America).

La série connaîtra le succès avec 95 % d'exportation (majoritairement vers les États-Unis).

En 1960, plus de  (toutes séries confondues) auront été construits mais les ventes commencent à fléchir. Triumph décide alors de lancer la Triumph TR4, mais devant le refus des revendeurs américains de promouvoir cette nouvelle voiture, Triumph décide de relancer une dernière série de TR3 appelée TR3B (nom également jamais officiel) qui se caractérise par un ensemble moteur-boîte de TR4 ( et  synchronisées.
La production totale de la TR3A s'élève à . Ce qui en fait la troisième plus grosses ventes de Triumph après la TR6 et la TR7. On estime qu'il ne reste que  sur les .

Automobile des années 1950
Automobile des années 1960
Automobile Triumph

en:Triumph TR3A